Cantonul Faucogney-et-la-Mer este un canton din arondismentul Lure, departamentul Haute-Saône, regiunea Franche-Comté, Franța.

Comune 

|-
| Amage || align="right" | 293 || align="right" | 70280 || align="right" | 70011
|-
| Amont-et-Effreney || align="right" | 194 || align="right" | 70310 || align="right" | 70016
|-
| Beulotte-Saint-Laurent || align="right" | 68 || align="right" | 70310 || align="right" | 70071
|-
| La Bruyère || align="right" | 199 || align="right" | 70280 || align="right" | 70103
|-
| Corravillers || align="right" | 225 || align="right" | 70310 || align="right" | 70176
|-
| Esmoulières || align="right" | 122 || align="right" | 70310 || align="right" | 70217
|-
| Faucogney-et-la-Mer || align="right" | 623 || align="right" | 70310 || align="right" | 70227
|-
| Les Fessey || align="right" | 94 || align="right" | 70310 || align="right" | 70233
|-
| La Longine || align="right" | 278 || align="right" | 70310 || align="right" | 70308
|-
| La Montagne || align="right" | 23 || align="right" | 70310 || align="right" | 70352
|-
| La Proiselière-et-Langle || align="right" | 153 || align="right" | 70310 || align="right" | 70425
|-
| Raddon-et-Chapendu || align="right" | 835 || align="right" | 70280 || align="right" | 70435
|-
| La Rosière || align="right" | 87 || align="right" | 70310 || align="right" | 70453
|-
| Saint-Bresson || align="right" | 408 || align="right" | 70280 || align="right" | 70460
|-
| Sainte-Marie-en-Chanois || align="right" | 202 || align="right" | 70310 || align="right" | 70469
|-
| La Voivre || align="right" | 126 || align="right" | 70310 || align="right" | 70573
|}
 
 

Cantoane în Haute-Saône